San Cayetano peut désigner :

Toponymie

Argentine 
 San Cayetano, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 San Cayetano,   argentin situé dans la province de Buenos Aires.

Colombie 
 San Cayetano, municipalité colombienne située dans le département de Cundinamarca ;
 San Cayetano, municipalité située dans le département de Norte de Santander.

Espagne 
 San Cayetano, localité espagnole située dans la municipalité de Torre-Pacheco, en Murcie.

Mexique 
 Divers endroits au Mexique portent le nom de San Cayetano.